Европейский маршрут Е54 — европейский автомобильный маршрут категории А в Центральной Европе, соединяющий Париж (Франция) и Мюнхен (Германия).

Города, через которые проходит маршрут 

  Франция: Париж — Мелён — Монтро-Фо-Йонна — Санс — Труа — Бельфор —
  Швейцария: Базель —
  Германия: Райнфельден — Бад-Зекинген — Вальдсхут-Тинген —
  Швейцария: Нойхаузен-ам-Райнфалль — Шаффхаузен —
  Германия: Зинген — Штоках — Юберлинген — Фридрихсхафен — Линдау — Мемминген — Бухлоэ — Ландсберг-на-Лехе — Мюнхен

Е54 связан с маршрутами

Фотографии

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Германии
Дороги Франции
Дороги Швейцарии